Рой Макай — нідерландський футболіст і тренер
 Дейв Макай — шотландський футболіст